Хонканен () — имя собственное финского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Хонканен, Илмари (1909—1987) — финский офицер, участник советско-финской и Второй мировой войн, командир отряда диверсантов из отдельного разведывательно-диверсионного батальона дальней разведки.
 Хонканен, Мария (род. 1982) — финская рок-музыкантша, клавишница пауэр-метал-группы Battlelore
 Хонканен, Тимо (род. 1979) — финский рок-музыкант, бас-гитарист пауэр-метал-группы Battlelore.